Anastasis est un mot grec qualifiant l'action de se relever. Anastasis peut désigner :
 anastasis, un synonyme de résurrection ou, plus spécifiquement, la résurrection du Christ après sa descente dans le Shéol ;
 Anastasis, un album de Dead Can Dance sorti en 2012.

Autre 
 Église de la Résurrection (en grec : Ναός της Αναστάσεως), un autre nom de l'Église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem

Voir aussi